Žukovica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim
 Žukovica – wieś w Czarnogórze, w gminie Budva